Лейм — фамилия. Известные носители:
 Лем, Иван Михайлович (Иоганн Лейм; 1738—1810) — российский архитектор, градостроитель.
 Лейм, Дженнифер — американский монтажёр.